Жозе́ Линья́риш (; 28 января 1886, Гуарамиранга, Сеара, Бразилия — 26 января 1957, Кашамбу, Минас-Жерайс, Бразилия) — бразильский государственный деятель, юрист. Временно исполнял обязанности президента Бразилии с 29 октября 1945 по 31 января 1946 года.

Юридическая карьера 
Окончил Юридический факультет Сан-Паулу в 1908 году, после чего начал юридическую практику в качестве судьи. Неуклонно продвигаясь по карьерной лестнице, в декабре 1937 года Линьяриш вошёл в состав Верховного суда Бразилии. Уже в 1940 году он стал заместителем председателя Верховного суда, а 26 мая 1945 года возглавил Верховный суд.

Приход к власти 
29 октября 1945 года в Бразилии произошёл государственный переворот: силовые министры правительства Жетулиу Варгаса, Педру Монтейру и Эурику Гаспар Дутра, свергли его с поста президента и заключили под домашний арест. На 2 декабря в стране были назначены президентские выборы, до исхода которых обязанности президента как председатель Верховного суда стал временно исполнять Жозе Линьяриш.

На посту президента первым делом сместил главных сторонников Варгаса с должностей «интервентеров» штатов, мэров и начальников полиции крупных городов. Для подсчёта голосов на предстоящих выборах он отобрал судей из муниципалитетов вместо официальных правительственных чиновников.

Выборы президента состоялись в назначенный срок, став на тот момент одними из самых честных за всю историю Бразилии. Победу на них одержал маршал Дутра. 31 января 1946 года Линьяриш передал власть избранному президенту.

Дальнейшая карьера 
Продолжал возглавлять Верховный суд до 1949 года, в 1951 был вновь избран председателем. В 1956 году он вышел в отставку и умер через год. Похоронен на кладбище Святого Иоанна Крестителя в Рио-де-Жанейро.

Примечания

Источники 
 Биография

Президенты Бразилии
Юристы Бразилии
Выпускники Университета Сан-Паулу
Похороненные на кладбище Святого Иоанна Крестителя